USS Abbot ist der Name folgender Schiffe bzw. Boote der United States Navy:

* USS Abbot (DD-184), Zerstörer der Wickes-Klasse
 USS Abbot (DD-629), Zerstörer der Fletcher-Klasse

Abbot